Свободная женщина () — французский фильм 1971 года, режиссёр Клод Пирсон
 Свободная женщина () — южнокорейский фильм 1990 года, режиссёр Ho-tae Park
 Свободная женщина — российский телесериал 2002 года, режиссёр Валерий Ахадов
 Свободная женщина 2 — российский мини-сериал 2003 года, режиссёр Валерий Ахадов